Kastjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Kastjärnet, sjö i Årjängs kommun, 
Södra Kastjärnet, sjö i Årjängs kommun, 
Kastjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (16,1 ha)
Kastjärnarna, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,11 ha)
Lill-Kastjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Stor-Kastjärnen, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,52 ha)

Se även
Kasstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn